

Toponymes 
Bissiga peut désigner :
 Bissiga, la commune éponyme chef-lieu du département de Bissiga dans la province de Boulgou de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga, le département de la province du Boulgou et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga-Yarcé, un village du département de Bissiga dans la province de Boulgou de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Kando dans la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Kaya dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Kombissiri dans la province du Bazèga de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Lâ-Todin dans la province du Passoré de la région Nord au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Saponé dans la province du Bazèga de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Bissiga Dé Gando, un village du département de Tenkodogo dans la province du Boulgou de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Yargo dans la province du Kouritenga de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Bissiga-Peulh, un village du département de Yargo dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Ziga dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Bissiga-Peulh, un village du département de Ziniaré dans la province de l'Oubritenga de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Bissiga-Mossi, un village du département de Zitenga dans la province de l'Oubritenga de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Bissiga-Yarcé, un village du département de Zitenga dans la province de l'Oubritenga de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Bissiga, un village du département de Zorgho dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme